Домінік Строг-Енгель (,  27 листопада 1985, Ерінгсгаузен, Німеччина) — німецький футболіст, нападник клубу «Дармштадт 98».

Клубна кар'єра 
Станом на 2016 рік:

Посилання 
 Статистика футболіста Домініка Строх-Енгеля  

Німецькі футболісти
Футболісти «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майні)‏‎
Футболісти «Веена»
Футболісти «Бабельсберга»
Футболісти «Дармштадта»